Оста́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Сент-Мари-о-Мин. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Рибовилле (округ Рибовилле).

Площадь коммуны — 8,16 км², население — 1540 человек (2006) с тенденцией к росту: 1568 человек (2012), плотность населения — 192,2 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 1578 человек, а в 2012 году — 1568 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1051 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 812 были экономически активными, 239 — неактивными (показатель активности 77,3 %, в 1999 году — 73,0 %). Из 812 активных трудоспособных жителей работали 760 человек (387 мужчин и 373 женщины), 52 числились безработными (33 мужчины и 19 женщин). Среди 239 трудоспособных неактивных граждан 65 были учениками либо студентами, 126 — пенсионерами, а ещё 48 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 626 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1560,5 человек. При этом медиана доходов составила 21455 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки